

Україна 
 Комінтернівський район — колишня назва Лиманського району Одеської області
 Комінтернівський район — колишня назва Слобідського району у Харкові

Росія 
 Комінтернівський район Воронеж

Див. також 
 Комінтерновський район